Родченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Родченко, Александр Михайлович (1891—1956) — советский живописец, график, скульптор, фотограф, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма.
 Родченко, Валентин Филиппович (род. 1939) — советский полярный капитан, Герой Советского Союза.
 Родченко, Валерий Александрович (1938—2015) — советский и российский кинорежиссёр, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
 Родченко, Октябрина Павловна (1928—2017) — советский и российский биолог.

См. также 
 Радченко
 Родченков